Monn kan avse:
 Anthony Monn 
 Bitte Monn-Iversen (º1954) – en norsk filmproducent
 Egil Monn-Iversen (º1928) – en norsk kompositör och filmproducent
 Imelda Coray-Monn (*1933) – en författare och redaktör rätoromanska språket 
 Georg Matthias Monn, född: Johann Georg Mann (1717–1750) – en österrikisk kompositör, organist, och musiklärare
 Ursela Monn (1950–) – en tysk skådespelerska 
 The Monn Keys – en norsk vokalgrupp med flera ensemblesammansättningar som existerade mellan 1948 och 1964

Se även 
 Mann
 Monna
 Monner
 Monnes